Označení USS Hornet neslo v historii amerického námořnictva osm plavidel:
 USS Hornet (1775), šalupa sloužící v letech 1775–1777
 USS Hornet (1805, šalupa), šalupa sloužící v letech 1805–1806
 USS Hornet (1805, briga), briga sloužící v letech 1805–1829
 USS Hornet (1813), škuner sloužící v letech 1814–1820
 USS Hornet (1865), kolesový parník sloužící v letech 1864–1865, původně v roce 1864 lamač blokády námořnictva Konfederace CSS Lady Stirling
 USS Hornet (1898), dělový člun sloužící v roce 1898, původně jachta Alicia z roku 1890
 USS Hornet (CV-8), letadlová loď třídy Yorktown sloužící v letech 1941–1942
 USS Hornet (CV-12), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1943–1970